Panna ist 

 ein Wort aus der Paḷī-Sprache (eigentlich paññā) und bedeutet Weisheit. Auf Sanskrit heißt es Prajñā
 ein Berg im Böhmischen Mittelgebirge, siehe Panna (Berg)
 eine Stadt in Indien, siehe Panna (Stadt)
 ein Distrikt in Indien, siehe Panna (Distrikt)
 ein ehemaliger Fürstenstaat in Indien, siehe Panna (Staat)
 ein weiblicher Vorname, siehe Panna (Vorname)
 eine Fischgattung aus der Familie der Umberfische, siehe Panna (Gattung)
 ein Nebenfluss der Netze, siehe Panna (Netze)
 ein Nationalpark, siehe Panna-Nationalpark
 eine Spielvariante im Straßenfußball, siehe Panna K.-o.

 der Name mehrerer indischer Filme:
 Hindi-Film von Najam Naqvi aus dem Jahr 1944, Panna (1944)
 Hindi-Film von Mohan Sinha aus dem Jahr 1956, Panna (1956)
 bengalischer Film von Amit Moitra aus dem Jahr 1967, Panna (1967)

Siehe auch:
 Panna cotta, eine italienische Süßspeise
 Pana
 Banna (Begriffsklärung)